Nykøbing steht für:

 Nykøbing Falster, Stadt in der Gemeinde Lolland auf der Insel Falster in der dänischen Region Sjælland
 Nykøbing Falster Kommune, ehemalige Gemeinde in der dänischen Region Sjælland (heute zur Gemeinde Lolland)
 Nykøbing Mors, Stadt in der Gemeinde Morsø auf der Insel Mors in der dänischen Region Nordjylland
 Nykøbing Sjælland, Stadt in der Gemeinde Odsherred auf der Insel Seeland in der gleichnamigen dänischen Region Sjælland
 Nykøbing-Rørvig Kommune, ehemalige Gemeinde in der dänischen Region Sjælland (heute zur Gemeinde Odsherred)

Siehe auch:
 Nyköping